Febe – księżyc Saturna
 Febe (Feba; gr. Phoibe, łac. Phoebe) – święta katolicka, diakonisa z czasów Nowego Testamentu

Mitologia 
 Febe (Fojbe; gr. Phoibe, łac. Phoebe) – w mitologii greckiej córka Ojneusa, jedna z Meleagryd

 Febe (Fojbe; gr. Phoibe, łac. Phoebe) – w mitologii greckiej córka Tyndareosa
 Febe (Fojbe; gr. Phoibos, łac. Phoebe) – w mitologii greckiej córka Uranosa, jedna z tytanid
 Febe (Fojbe; gr. Phoibe, łac. Phoebe) – w mitologii greckiej jedna z Heliad
 Febe (Fojbe; gr. Phoibe, łac. Phoebe) – w mitologii greckiej jedna z Leukippid

Zobacz też 
 Feba (Phoibe, Phoebe) – imię żeńskie
 Feb (Apollo; Fojbos; gr. Phoibos, łac. Phoebus) – w mitologii greckiej i mitologii rzymskiej przydomek boga sztuki i wróżbiarstwa
 Fojbe (Artemida; gr. Phoibe, łac. Phoebe) – w mitologii greckiej przydomek Artemidy jako bogini Księżyca
 Phoebe – strona ujednoznaczniająca